Тоя () — кратерное озеро в Японии, расположенное на территории национального парка Сикоцу-Тоя в юго-западной части острова Хоккайдо.

Описание 
Озеро имеет почти круглую форму. Его размеры — 9 километров с севера на юг и 11 — с запада на восток. Площадь его поверхности — 69,4 км². Лежит озеро на высоте 84 метра над уровнем моря. Его средняя глубина равна 117 метрам, максимальная достигает 179 метров. Объём озера равен 8,19 км³. Площадь водосборного бассейна — 101,6 км². Располагается в плейстоценовой вулканической кальдере; большая часть скал вокруг сложена неогеновыми андезитами.

В середине озера находится крупный остров Никадзима. Из юго-восточной части Тои вытекает ручей Собецу, правый приток реки Осару. Впадает в озеро от 50 до 60 маленьких ручейков, крупнейший — Хоробецу — впадает с севера.

Галерея

См. также 
 Озеро Сикоцу
 Сикоцу-Тоя

Примечания

Ссылки 
 
 

Бассейн Тихого океана в Азии
Озёра Хоккайдо
Водные объекты округа Ибури